Арсеньевский переулок располагается в Кировском районе Санкт-Петербурга. Начинается от ул. Зои Космодемьянской в направлении ул. Трефолева, поворачивает почти под прямым углом и выходит на Турбинную улицу.

История 
Получил своё название в начале XX века по имени домовладельца Арсения Абрамовича Ушакова (ныне адрес дома пр. Стачек, д 21, корпус 2).

Переименования 
 С 1904 года Арсентьев переулок,
 с 1906 года Арсеньевский переулок,
 с 28.05.1979 года название было упразднено,
 с 05.07.2001 года — восстановлено.

Примечания

Литература

Ссылки 
 peshehod.su
 citywalls.ru
 Энциклопедия СПб